Dark House può riferirsi a:

Film
Dark House, un film horror del 2009 diretto da Darin Scott
Dark House, un film horror del 2014 diretto da Victor Salva

Altro
Darkhouse, un romanzo del 2005 di Alex Barclay